Sakai se poate referi la:

 Municipiul Sakai, o localitate în Japonia, în prefectura Fukui.
 Municipiul Sakai, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.

Vezi și
 Municipiul Saikai, o localitate în Japonia, în prefectura Nagasaki.